El Cotxe de l'Any del Japó (日本カー・オブ・ザ・イヤー, Nihon Car of the Year) és un guardó annual atorgat als automòbils japonesos en venda al mercat domèstic. El premi es va atorgar per primera vegada l'any 1980. L'actual recipient del guardó va ser el Subaru Levorg, l'any 2020. El primer cotxe estranger en obtindre el premi fou el Volkswagen Golf l'any 2013, el segon fou el Volvo XC60 l'any 2017 i el tercer el Volvo XC40 només un any després.

Llista

Cotxe de l'Any del Japó

Cotxe de l'Any Importat

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial
Premis
Japó